Болгарка () — село в Алгинском районе Актюбинской области Казахстана. Входит в состав Сарыхобдинского сельского округа. Код КАТО — 153248300.

История 

Село основано в 1908 году бессарабскими болгарами. В первые годы поселения была основана школа, в начале в качестве церкви. В 2008 году селе открыли начальную болгарскую школу.

Население 
В 1999 году население села составляло 922 человека (470 мужчин и 452 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 480 человек (237 мужчин и 243 женщины).

Примечания 

Населённые пункты Алгинского района
Гагаузские поселения